Lesten steht für:
 Lesten, den deutschen Namen der Ortschaft Lestene in Lettland
 Lesten, von 1937 bis 1945 Name der Ortschaft Czernina in der Stadt- und Landgemeinde Góra in Polen
 Lesten (Wüstung), Wüstung bei Neuensin auf Rügen

Siehe auch:
 Lehsten
 Leesten